Pařízek může být:

malý pařez
Pařízek – vesnice, část obce Mladějov v okrese Jičín
Pařízek (příjmení) – české příjmení

Související články
Pařez (rozcestník)
Pařezina